Râul Valea Grecului se poate referi la:

 Valea Grecului - afluent al Dâmboviței
 Valea Grecului - afluent al Jidoștiței